Letter from America steht für:

 Letter from America, Radiosendung der BBC (ab 1950), siehe Alistair Cooke
 Letter from America (Lied), Song der „Poclaimers“ (1987)